Farbror Blå kan syfta på

 Farbror Blå – en rollfigur i Elsa Beskows böcker om Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
 Farbror Blå (musikgrupp) – en svensk musikgrupp 
 Farbror blå (musikalbum) – andra och sista albumet från 1992 av den svenska gruppen Farbror blå